Тулучеевка — топоним:

 Тулучеевка — посёлок в Воронежской области.
 Тулучеевка — река в Воронежской области.

См. также 
 Толучеево